Romanowo peut désigner en Pologne :

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Romanowo, localité du powiat de Kłodzko.

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Romanowo, village du powiat d'Aleksandrów Kujawski
 Romanowo, village du powiat de Bydgoszcz

dans la voïvodie de Mazovie
 Romanowo, village du powiat de Ciechanów
 Romanowo, village du powiat de Maków

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Romanowo, village du powiat de Środa Wielkopolska
 Romanowo, village de la gmina de Sompolno 
 Romanowo, village de la gmina de Wierzbinek

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Romanowo, village du powiat d'Elbląg
 Romanowo, village du powiat d'Ełk